Lumix ist der Markenname für die Digitalkameras der Panasonic Corporation. Das Produktspektrum reicht von Kompaktkameras über Bridgekameras zu System- und Spiegelreflexkameras.

Zusammenarbeit mit Leica 
Seit 2001 sind viele Lumix-Kameras mit Objektiven von Leica ausgestattet. Diese Objektive werden im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen Panasonic und Leica in Deutschland entwickelt und in Japan hergestellt. Einige Lumix-Kameras gibt es auch in nahezu baugleicher Form von Leica zu kaufen.

Modelllinien

Kompaktkameras 

 FP
 Sehr kompakte Kleinkamera mit „gefalteter Optik“, d. h., das Objektiv fährt nicht aus dem Gehäuse, sondern ist im Inneren untergebracht.
 FS
 Als FH in Nordamerika.
 Kompakte Mittelklasse.
 FX / LF
 Kompakte Oberklasse.
 Lumix LX
 Premium-Kompaktkameras, bei denen Einschränkungen bei Zoombereich und Pixel-Zahl in Kauf genommen werden, um eine bessere Bildqualität und höhere Lichtstärke zu erzielen. Diese hochpreisigen Modelle gibt es auch von Leica (Serie Leica D-Lux).
 ZX
 Als ZR in Nordamerika.
 Verkleinerte Variante der TZ-Linie mit 8-fachem Zoomobjektiv.

Kompakt Standard 
 LS
 Preisgünstigste Linie. Arbeitet mit Mignon-Batterien, um teurere Akkus einzusparen.
 LZ
 Standardklasse, eine Stufe hochwertiger als LS.

Tough Outdoor 
 FT
 Als TS in Nordamerika.
 Wasserdichte, schlagfeste und staubsichere Kompaktkameras.

Superzoom 
 Lumix FZ
 Mittelgroße Bridgekameras mit großem Zoombereich.
 Lumix TZ (Lumix ZS in Nordamerika)
 Kompakte Reisekameras mit einem 10- bis 30-fachen Zoomobjektiv (Traveller Zoom).
 SZ
 Schlanke Superzoom-Kameras mit Weitwinkel (Stylish Zoom).
 Bislang mit den Modellen SZ1, SZ3, SZ7, SZ8 und SZ10 (Juli 2015).

Kamerasysteme

Systemkameras der Baureihe G

Kameragehäuse 

Micro-Four-Thirds-System (ohne Spiegel):
 G:  Kameragehäuse mit elektronischem Sucher (siehe Panasonic-Lumix-DMC-G-Reihe)
 GF: Kameragehäuse ohne Sucher
 GH: Kameragehäuse mit hochwertiger Videofunktion (zum Beispiel Panasonic Lumix DMC-GH4)
 GX: kompakte, design-orientierte Kameragehäuse (zum Beispiel Panasonic Lumix DMC-GX8)

Objektive 

 G
 G Macro (Nahaufnahmeobjektive)
 G Vario (Zoomobjektive)
 G X Vario (hochwertige Zoomobjektive)
 Leica DG

Systemkameras der Baureihe S

Kameragehäuse 

L-Mount-System (ohne Spiegel)

 DC-S1 (Vollformatkamera mit 24 MP)
 DC-S1R (High Resolution Kamera mit 47 MP)
 DC-S1H (Speziell für Video mit integriertem Lüfter)
 DC-S5 (Kompakte Vollformatkamera mit 24 MP)
 DC-S5II (Nachfolger der DC-S5 mit Phasen-Autofokus)
 DC-S5IIX (Schwestermodell der S5II mit Schwerpunkt auf Profi-Videofunktionen)

Objektive 

 S
 S Pro (Leica-zertifizierte Objektive)

Spiegelreflexsysteme der Baureihe L 
 Four-Thirds Spiegelreflexkameras

Modellübersicht (Auswahl) 

Hinweis: Bei den Systemkameras DMC-G1, DMC-L1 und DMC-L10 lassen sich die Objektive tauschen. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Standardobjektiv. Bei den Kameras TZ6 und TZ7 sind ab Firmware 1.2 preisgünstige Akkus von Fremdherstellern blockiert worden.

△: Preis und Datum der Markteinführung

▽: Preis und Datum der Markteinführung

Weblinks 

 Panasonic (englisch)
 Panasonic (deutsch)

Einzelnachweise 

!
Markenname